Ferrita o bobina de xoc, component electrònic utilitzat com a filtre 
 Ferrita o ferro alfa, dissolució sòlida intersticial de carboni en ferro alfa
 Ferrita (imant), ceràmica ferrimagnètica